Gutiérrez Zamora ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Gutiérrez Zamora (1813–1861), mexikanischer Militär und Politiker 

Gutiérrez Zamora steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 Gutiérrez Zamora (Altotonga), Ort in Veracruz
 Gutiérrez Zamora (Chiconquiaco), Ort in Veracruz
 Gutiérrez Zamora (Gutiérrez Zamora), Ort in Veracruz
 Gutiérrez Zamora (Tantima), Ort in Veracruz
 Municipio Gutiérrez Zamora, Verwaltungseinheit in Veracruz